Il doppio  del Bank of the West Classic 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.

Viktoryja Azaranka e Marija Kirilenko erano le detentrici del titolo, ma hanno deciso di non partecipare al torneo.

Teste di serie 
Le prime teste di serie avanzano direttamente ai quarti di finale.

  Jarmila Gajdošová /  Vania King (finale)
  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (quarti di finale)

  Natalie Grandin /  Vladimíra Uhlířová (semifinale)
  Chan Hao-ching /  Chan Yung-jan (semifinale)

Tabellone

Note 
 

Bank of the West Classic 2012
WTA Tour 2012